Канеяма:
 Канеяма (Фукусима) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Онума префектуры Фукусима.
 Канеяма (Ямагата) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Могами префектуры Ямагата.